де Лазари — аристократическая фамилия. Известные носители:
 де Лазари, Александр Николаевич (1880—1942) — генерал-майор Красной армии.
 де Лазари, Анджей (род. 1946) — славянский историк, филолог, философ.
 де Лазари, Василий Николаевич (1831—1899) — генерал-майор, начальник Владимирского, Олонецкого, Херсонского и Кутаисского губернских жандармских управлений.
 де Лазари, Иван Константинович (1871—1931) — актёр, режиссёр и певец.
 де Лазари-Павловская, Ия (1921—1994) — философ, специалист в этике.
 де Лазари, Константин Николаевич (Константинов) (1838—1903) — актёр императорских театров, виртуоз-гитарист и певец (баритон).
 де Лазари, Константин Николаевич (1869—1930) — фотограф.
 Де Лазари, Николай Константинович (1871—1941) — писатель, поэт.
 де Лазари, Николай Николаевич (1837—1901) — генерал-майор жандармерии.